Guesalaga är ett bergspass i Antarktis. Det ligger i Sydshetlandsöarna. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen runt Guesalaga är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Guesalaga. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Antarktis
Sydshetlandsöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis